Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Jabali che ha battuto in finale André Sá 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 Francisco Costa (quarti di finale)

 Glenn Weiner (secondo turno)
 André Sá (finale)
 Erick Gomes (secondo turno)
 Gabriel Trifu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1997